Hoffmann se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Adolphe Hoffmann
 Adriana Hoffmann Jacoby
 Ferdinand Hoffmann
 Christian Karl Hoffmann
 Erich Hoffmann
 Federico G. Hoffmann
 Georg Franz Hoffmann
 J. J. Hoffmann
 Käthe Hoffmann
 Karl August Otto Hoffmann
 Nikolaus Hoffmann
 Petra Hoffmann
 Reinhold Hoffmann